Le terme frères Guérini peut faire référence :

 au clan Guérini des années 1920-1960, constitué des frères Guérini dont les plus connus sont Antoine et Barthélémy ;
 aux frères homonymes des années 1980, Alexandre Guérini, homme d'affaires, et Jean-Noël Guérini, homme politique, protagonistes de l'affaire politico-financière française dite « affaire Guérini ».